Marksteiner kann stehen für:

 Marksteiner (Irschenberg), Gemeindeteil von Irschenberg, Landkreis Miesbach, Bayern

 Adalbert Marksteiner (1919–1976), rumänisch-ungarischer Fußballspieler